Lustig steht für

 Fertig lustig, Schweizer Sitcom (2000)
 Echt lustig, Sendung des ORF
 Bruder Lustig, Märchen der Gebrüder Grimm

Lustig ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Lustig (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Alessandro Lustig, (1857–1937), österreichisch-italienischer Arzt, Anatom und Pathologe
 Arnošt Lustig (1926–2011), tschechischer Schriftsteller
 Branko Lustig (1932–2019), kroatisch-amerikanischer Filmproduzent und Schauspieler
 Eugenia Sacerdote de Lustig (1910–2011), italienisch-argentinische Medizinerin
 Franz Lustig (* 1967), deutscher Kameramann
 Friedrich Voldemar Lustig (Ordensname Ashin Ananda; 1912–1989), buddhistischer Geistlicher

 Gustav Lustig (1849–1913), österreichischer Chemiker
 Hans-Joachim Lustig, deutscher Chorleiter
 Henriette Lustig (1808–1888), deutsche Unternehmerin
 Jacob Wilhelm Lustig (Pseudonym Conrad Wohlgemuth; 1706–1796), niederländischer Komponist, Organist und Musiktheoretiker
 Jan Lustig (1902–1979), österreichischer Drehbuchautor
 Josef Lustig (1911–1944), tschechischer Bühnenschauspieler und -regisseur
 Karl Lustig (1892–1965), österreichischer Theaterdirektor und -intendant, siehe Karl Lustig-Prean von Preanfeld und Fella (Intendant)
 Konrad Lustig, deutscher Drehbuchautor
 Leo Lustig (1860–1930), deutscher Eisenhändler
 Menashe Lustig (* 1977 oder 1978), jiddisch-amerikanischer Komiker, Filmschauspieler und Autor
 Mikael Lustig (* 1986), schwedischer Fußballspieler
 Oliver Lustig (1926–2017), rumänischer Journalist und Buchautor
 Paula Lustig (1891–1983), österreichische Kunsthandwerkerin und Textilkünstlerin
 Peter Lustig (1937–2016), deutscher Fernsehmoderator
 Robert Lustig (* 1957),  US-amerikanischer Mediziner
 Rudolf Lustig (1887–1949), deutscher Metallkaufmann
 Valentin Lustig (* 1955), rumänisch-schweizerischer Künstler
 Victor Lustig (1890–1947), österreichischer Trickbetrüger
 Walter Lustig (1891–1945), deutscher Mediziner und jüdischer Verbandsfunktionär
 William Lustig (* 1955), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent

Siehe auch:
 Lustig-Prean von Preanfeld und Fella
 Lustiger